Stefanos Tsitsipas era il vincitore delle ultime due edizioni ma è stato eliminato ai quarti di finale da Pierre-Hugues Herbert. In finale Daniil Medvedev ha sconfitto Pierre-Hugues Herbert con il punteggio di 6-4, 6(4)-7, 6-4.

Teste di serie 
I primi quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Daniil Medvedev (campione)
  Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)
  Karen Chačanov (quarti di finale)
  Ugo Humbert (semifinale)

  Jannik Sinner (quarti di finale)
  Kei Nishikori (primo turno)
  Alejandro Davidovich Fokina (secondo turno)
  Yoshihito Nishioka (primo turno, ritirato)

Wildcard 

  Benjamin Bonzi (primo turno)
  Hugo Gaston (secondo turno) 

  Petros Tsitsipas (primo turno)

Qualificati 

  Matthew Ebden (semifinale, ritirato)
  Constant Lestienne (primo turno)

  Alex Molčan (primo turno)
  Arthur Rinderknech (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2021